Nucșoara se poate referi la:

 Nucșoara, Argeș, Muntenia
 Nucșoara (), Hunedoara, Transilvania
 Râu
 Râul Nucșoru (Nucșoara) (sau: Sibișel), un curs de apă, afluent al Râului Mare

Vezi și 
 Nucșoara de Jos, Prahova
 Nucșoara de Sus, Prahova
 Nucșoară
 Nucu, sat în județul Buzău, Muntenia, România

Toponime românești